

Населені пункти та їхні частини
 Заґужиці — село в гміні Волув Воловського повіту Нижньосілезького воєводства
 Заґужиці — село в гміні Поддембіце Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Заґужиці — село в гміні Казімежа-Велька Казімерського повіту Свентокшиського воєводства
 Заґужиці — село в гміні Лобез Лобезького повіту Західнопоморського воєводства
 Заґужиці — частина міста Бжесько в Бжеському повіті Малопольського воєводства

Примітки